Příjmení Přibáň nosí více různých osob:

 Dan Přibáň (* 1976) – český cestovatel a novinář
 Jiří Přibáň (* 1967) – český právník a sociolog
 Ladislav Přibáň (* 1905) – český fotbalista
 Lucie Přibáňová (* 1986) – česká fotbalistka
 Martin Přibáň (* 1958) – český politik
 Michal Přibáň (* 1966) – český literární vědec, spisovatel, publicista a pedagog

Externí odkazy